Селе:
 Селе — река в Италии.
 Селе (река во Франции) — река во Франции.